Newfoundland and Labrador Tankard 2014, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Fundlandii i Labradoru w curlingu. Odbył się między 29 stycznia a 1 lutego w St. John’s na lodowisku Bally Haly Golf & Curling Club.

Zwycięzca będzie reprezentował prowincję w Kamloops na Tim Hortons Brier 2014. Siódmy raz z rzędu tytuł mistrzowski obronił zespół Brada Gushue. W tej edycji zawodów liczbę drużyn ograniczono z ośmiu do sześciu, w fazie play-off wzięły udział dwie najlepsze.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
29 stycznia 2014; 19:30

Sesja 2. 
30 stycznia 2014; 14:00

Sesja 3. 
30 stycznia 2014; 19:30

Sesja 4. 
31 stycznia 2014; 14:30

Sesja 5. 
31 stycznia 2014; 20:00

Tie-breaker 
1 lutego 2014; 9:00

1 lutego 2014; 14:00

Play-off

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 

2014 w curlingu
2014